Fort Douglas ist der Name von
 Fort Douglas (Utah), einem früheren Fort der US-Armee
 Fort Douglas (Manitoba), einem früheren Handelsposten der Hudson's Bay Company